Discipline () может означать:

 Discipline — голландская панк-хардкор группа
 Discipline — песня группы Nine Inch Nails (2008)
 Discipline (альбом Джанет Джексон) (2008)
 Discipline (альбом King Crimson) (1981)
 Discipline: Record of a Crusade (2003)